Olaszország
Castellammare del Golfo, település Olaszországban, Szicília régióban, Trapani megyében
Castellammare di Stabia, község Olaszországban, Campania régióban, Nápoly megyében